Alienetherium (Алијенетеријум — „страна звијер”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле породице Hyaenodontidae, који је у периоду средњег еоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врста Alienetherium buxwilleri је тежила око 5,5 kg.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Alienetherium.

Временска распрострањенст рода Alienetherium унутар породице Hyaenodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodontidae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Европе